AMT peut faire référence à :
 Agence métropolitaine de transport, ancienne agence de transports publics de Montréal au Canada ;
  ;
  ;
 Atelier de maintenance des trains, voir Liste des dépôts et ateliers du métro de Paris ;
 audio-magnétotellurique, une méthode d'étude magnétotellurique ;
 , un opérateur de transports publics à Gênes en Italie ;
 Intel Active Management Technology, une technologie de contrôle à distance d'ordinateurs ;
 Asia Motor Technologies, un consortium asiatique qui a exploité le moteur de Formule 1 Peugeot sous le nom Asiatech.
 assistance au marché de travaux, voir Avant-projet#Architecture et construction

Amt peut faire référence à :
 Amt, une unité administrative subnationale utilisée dans certains pays de l'Europe du nord, selon le glossaire des subdivisions territoriales.